Osoby o tym nazwisku:
 Rrok Mirdita – albański duchowny katolicki
 Zef Mirdita – kosowski historyk

Inne:
 Okręg Mirdita – jeden z trzydziestu sześciu okręgów administracyjnych w Albanii
 Mirdita – miasto w Albanii